Europamästerskap 1992 kan avse:

Europamästerskapen i badminton 1992
Europamästerskapen i bordtennis 1992
Europamästerskapen i brottning 1992
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1992
Europamästerskapen i konståkning 1992
Europamästerskapen i sprintsimning 1992
Europamästerskapet i fotboll 1992
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1992